Трузсон — фамилия.

Известные носители:
 Трузсон, Иван Христианович (1780—1843) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (генерал-майор; № 3545; 16.12.1821).
 Трузсон, Пётр Христианович (1787—1865) — инженер-генерал.
 Трузсон, Христиан Иванович (1742—1813) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.